Crni mačak (pripovijetka), kratka priča Edgara Allana Poea.
 Crni mačak (nagrada), hrvatska glazbena nagrada.

Drugo
 Mužjak domaće mačke, crne boje.